Кацевич Семен Михайлович —  український живописець, монументаліст, випускник Харківського художнього училища (1947—52), член Спілки художників України; 

 Кацевич Костянтин Адамович — головний інженер розробки універсального садово-городнього трактора ХТЗ-7.